Hlavní nádraží (Tsjechisch voor hoofdstation) kan verwijzen naar:
 De hoofdstations van de volgende steden:
 Brno: Station Brno hlavní nádraží
 Hradec Králové: Station Hradec Králové hlavní nádraží
 Olomouc: Station Olomouc hlavní nádraží
 Pardubice: Station Pardubice hlavní nádraží
 Pilsen: Station Plzeň hlavní nádraží
 Prostějov: Station Prostějov hlavní nádraží
 Praag: Station Praha hlavní nádraží
 Een metrostation in Praag:
 Hlavní nádraží (metrostation)